Крутій:

 Крутій — той, хто схильний до крутійства.
 Крутій — той, хто крутить що-небудь.
 Крутій — прізвище. Відомі носії:
 Крутій Віталій Іванович

Примітки